Susquehanna Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Susquehanna Township (Cambria County, Pennsylvania)
 Susquehanna Township (Dauphin County, Pennsylvania)
 Susquehanna Township (Juniata County, Pennsylvania)
 Susquehanna Township (Lycoming County, Pennsylvania)
 Susquehanna Township (South Dakota)